SMW kan syfta på
Saab Microwave Systems, företag inom radarsektorn.
Super Mario World, ett TV-spel utvecklat av Nintendo till Super Nintendo Entertainment System.
Super Mario World (TV-serie), TV-serie baserad på det ovanstående spelet.